Manawatū bzw. Manawatu steht für:

geographische Objekte in Neuseeland:
 Manawatū-Whanganui, Region auf der Nordinsel
 Manawatu District, Distrikt in der Region Manawatū-Whanganui
 Manawatū Gorge, Schlucht in der Region Manawatū-Whanganui
 Manawatū River, Fluss in der Region Manawatū-Whanganui

Zeitungen:
 Manawatu Farmer and Horowhenua County Chronicle, früherer Name von The Horowhenua Chronicle, Tageszeitung in Neuseeland
 Manawatū Standard, Tageszeitung in Neuseeland

Siehe auch:

 Manawatu Rugby Union, Rugby-Union-Verband im Manawatu District